Bogačevo je lahko:
 Bogačevo Riječko (Hrvaška)
 Bogačevo (Hrvaška)